Die Football League First Division 2003/04 war die zwölfte Saison der Football League First Division als nur noch zweithöchste englische Fußballliga und 101. Zweitligaspielzeit insgesamt. Sie startete am 9. August 2003 und endete am 9. Mai 2004.

Die Meisterschaft gewann Norwich City, das sich damit gleichzeitig die Teilnahme an der Premier-League-Saison 2004/05 sicherte. Hinter Vizemeister West Bromwich Albion stieg auch Crystal Palace als Playoff-Sieger in die Premier League auf. In die Football League One absteigen mussten der FC Walsall, Bradford City und der FC Wimbledon.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Play-off-Spiele

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Website der Football League Championship
 England 2003-04 auf RSSSF.org (englisch)
 Informationen zur Saison 2003/04 (Soccerbase)

Einzelnachweise und Fußnoten 

2003/04
Fußballsaison 2003/04